Alicia Sportiello (1973-), comédienne française.
 
 Marco Sportiello (1992-), footballeur italien.